MFK Lokomotíva Zvolen (celým názvem: Mestský futbalový klub Lokomotíva Zvolen) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Zvolen v Banskobystrickém kraji. Založen byl v roce 1902 pod názvem Zólyomi SE. V roce 2014 proběhla fúze s klubem TJ Baník Ružiná, díky čemuž Zvolenu připadla licence na 2. ligu.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu MFK Lokomotíva Zvolen s kapacitou 2 000 diváků. V sezóně 2014/15 hrál klub dočasně na stadionu v Ružiné.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1902 – Zólyomi SE (Zólyomi Sport Egyesület)
 1921 – ZTC Zvolen
 1928 – Zvolenský TK (Zvolenský telovýchovný klub)
 1954 – TJ Lokomotíva Zvolen (Telovýchovná jednota Lokomotíva Zvolen)
 1963 – fúze s TJ Tatran Bučina ⇒ TJ LB Zvolen (Telovýchovná jednota Lokomotíva Bučina Zvolen)
 1991 – ŠK FAC LB Zvolen
 2000 – MFK Lokomotíva Zvolen (Mestský futbalový klub Lokomotíva Zvolen)
 2014 – fúze s TJ Baník Ružiná ⇒ název nezměněn
 2018 – MFK Zvolen (Mestský futbalový klub Zvolen)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1938–1941: 1. slovenská liga
 1943–1944: 1. slovenská liga
 1955: Celostátní československá soutěž – sk. B
 1956: 2. liga – sk. B
 1963–1969: Krajský přebor – sk. Střed
 1969–1974: Divize F
 1974–1977: 1. SNFL
 1977–1978: Divize F
 1978–1980: Divize – sk. Střed
 1980–1981: 1. SNFL
 1981–1982: 2. SNFL – sk. Východ
 1982–1984: 2. SNFL – sk. Západ
 1984–1987: Divize – sk. Střed „B“
 1987–1993: Divize – sk. Střed
 1993–1994: 4. liga 
 1994–1997: 3. liga – sk. Střed
 1997–1998: 2. liga
 1998–1999: 3. liga – sk. Střed
 1999–2004: 4. liga  – sk. Jih
 2004–2005: 3. liga – sk. Střed
 2008–2009: 3. liga 
 2009–2012: 3. liga – sk. Východ
 2012–2013: 4. liga 
 2013–2014: 5. liga  – sk. Jih
 2014–2017: 2. liga – sk. Východ
 2017–: 2. liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 2013/14: Po fúzi s Ružinou připadla Zvolenu druholigová licence.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky  

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1902
Lokomotíva